Rotenberg ist ein geographischer Name; 

Ortsteile:
 Rotenberg (Neresheim), Wohnplatz in der Stadtteilgemarkung Kösingen von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rotenberg (Rauenberg), Stadtteil von Rauenberg im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rotenberg (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Untertürkheim, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg

 Rotenberg (Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Rotenberg (Malmedy) in der Stadt Malmedy, Provinz Lüttich, Belgien

Berge und Erhebungen:
 Rotenberg (Allgäuer Alpen), 994 m, südliche Allgäuer Alpen, nordwestlich von Hittisau, Vorarlberg, Österreich
 Rotenberg oder Burgberg, 555 m, Burghügel der Weilerburg (Rottenburg) bei Weiler, Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Rotenberg (Bönnigheim), 421 m, Berg im Stromberg, Stadt Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Rotenberg, früherer Name des Württemberg (Berg), 410,6 m, Berg im Schurwald im Stadtbezirk Untertürkheim, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg; mit Grabkapelle
 Rotenberg (Krassolzheim), 350 m, Berg im Steigerwald bei Krassolzheim, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rotenberg (Höhenzug), 317,3 m, Höhenzug zwischen Eichsfeld und Harz in Niedersachsen; mit höchstem Gipfel Rotenberg (Rhumspringe) bei Rhumspringe, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Rotenberg (Nordpfälzer Bergland), 281,5 m, Erhebung bei Erfenbach, kreisfreie Stadt Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

 Rotenberg (Lipper Bergland) (?? m), Erhebung im Lipper Bergland bei Lage, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Rotenberg (Naturschutzgebiet), bei Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Rotenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Romanowitsch Rotenberg (* 1951), russischer Unternehmer

 Eli Rotenberg, US-amerikanischer Festkörperphysiker
 Jewsei Iossifowitsch Rotenberg (1920–2011), russischer Kunsthistoriker
 Stella Rotenberg (1916–2013), deutschsprachige Schriftstellerin

Siehe auch: 
 Burg Rotenberg
 Rodenberg (Begriffsklärung)
 Rotenburg
 Rotenberger
 Rotemberg
 Rothenberg (Begriffsklärung)
 Rötenberg
 Rottenberg